Улица Му́цениеку ( — Бочарная улица) — короткая улица в Риге, в историческом районе Старый город.

Расположена между улицей Вальню и улицей Рихарда Вагнера. Длина улицы — .

История 
Возникла в XVII—XVIII веках после насыпки валов в ходе расширения городской территории. Название улицы — Бочарная — связано, по-видимому, с бондарным ремеслом местных жителей. Переименований улицы не было.

Достопримечательности 
 д. 3 — Жилой дом (XVIII век, перестроен в 1912 году архитектором Эдмундом фон Тромповским)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mucenieku iela

Улицы Вецриги